Генри Лауренс Митчелл (;  — ) — американский адвокат, судья и политик-демократ. 16-й губернатор штата Флорида.

Ссылки 
 
 

Адвокаты по алфавиту
Адвокаты США
Юристы по алфавиту
Юристы США